Cougny ist der Familienname folgender Personen:

 Edme Cougny (1818–1889), französischer Klassischer Philologe
 Gaston Cougny (1857–1908), französischer Historiker